Poločas je obecné slovo, které označuje jednu polovinu nějaké doby nebo časového intervalu. Použití tohoto pojmu v přírodních vědách apod. už není spojeno s polovinou časového intervalu, ale s časovým intervalem, během kterého dojde k přeměně poloviny souboru.

V praxi se může jednat o:

 jedna polovina hrací doby v příslušném kolektivním sportu, např. ve fotbalu
 poločas přeměny nebo poločas rozpadu – fyzikální pojem
 biologický poločas – biologický pojem